Diego Hurtado de Mendoza kan syfta på bland andra:

 Diego Hurtado de Mendoza y Quiñones (1444–1502), spansk kardinal
 Diego Hurtado de Mendoza y Lemos (1468–1536), kastiliansk militär
 Diego Hurtado de Mendoza y Pacheco (1503–1575), spansk poet och diplomat